Gália kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Gália (ort), São Paulo, 
 Gália (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar